Sezon 2001/02 2. Fußball-Bundesligi - 28. edycja rozgrywek niemieckiej 2. Fußball-Bundesligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w jednej grupie i występowało w nich 18 drużyn. Po zakończeniu sezonu trzy czołowe drużyny awansowały bezpośrednio do Bundesligi, a cztery ostatnie drużyny spadły do Regionalligi.

2. Fußball-Bundesliga

Drużyny 
W 2. Bundeslidze w sezonie 2001/02 występowało 18 drużyn.
 
 * VfB Stuttgart Amateure wicemistrz Regionalligi Süd według regulaminu nie może awansować do 2. Fußball-Bundesligi i w sezonie 2001/02 będzie występował w Regionallidze Süd (trzeci poziom rozgrywek), dzięki czemu 1. FC Schweinfurt 05 awansował do  2. Fußball-Bundesligi z 3. miejsca.

Tabela 

 Hannover 96, Arminia Bielefeld i VfL Bochum awansowały do Bundesligi 2002/03.
 SV Babelsberg 03, 1. FC Schweinfurt 05, 1. FC Saarbrücken i SpVgg Unterhaching spadły do Regionalligi 2002/03.

Zobacz też 
 Bundesliga 2001/02
 Regionalliga 2001/02
 Oberliga 2001/02

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2001 w piłce nożnej
2002 w piłce nożnej
2001 w Niemczech
2002 w Niemczech